Rochedense – abitanti di Rochedo de Minas
Rochedense – abitanti di Rochedo